M.O.D.O.K. steht für:
 Mechanized Organism Designed Only for Killing, Superschurke aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #M.O.D.O.K.
 Marvel’s M.O.D.O.K., Fernsehserie

MODODK